«» () — національний гімн курдів та офіційний гімн автономного Іракського Курдистану. Вірш був написаний у 1938 році Дільдаром мовою Сорані.

Текст

Посилання

Зовнішні посилання 

 
 
  performed by Kenwood Symphony Orchestra.
Гімни країн Азії
Пісні 1938
Патріотичні пісні
Articles with hAudio microformats